Romania
 Șișești – comune del distretto di Maramureș
 Sisești – comune del distretto di Mehedinți